Die Saison 1990/91 war die 52. Spielzeit der Eliteserien, der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt 16. Mal in der Vereinsgeschichte Vålerenga Ishockey.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der acht Mannschaften insgesamt 32 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 
 Tabelle

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Weblinks 
 Die Spielzeit auf der Website des norwegischen Eishockeyverbandes (norwegisch)

1990
Eishockeysaison 1990/91